Salvação - conceito próprio de várias religiões, segundo o qual a alma se livraria de um castigo eterno que esperaria depois da morte; objecto de estudo da soteriologia
 Salvação pela graça, uma das cinco solas da Reforma Protestante
 Salvação universal, conceito cristão que representa a salvação final de todos os seres, inclusos os habitantes do Inferno
 Salvação pública, acções de liquidação de situações catastróficas, como incêndios, acidentes, inundações